НБА в сезоне 1992/1993 — стал 47-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Чикаго Буллз». В финале «Буллз» победили в шести играх команду «Финикс Санз» и в третий раз подряд стали чемпионами НБА.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Награды

Награды по итогам сезона 
 Самый ценный игрок: Чарльз Баркли, Финикс Санз
 Самый ценный игрок финала: Майкл Джордан, Чикаго Буллз
 Новичок года: Шакил О’Нил, Орландо Мэджик
 Оборонительный игрок года: Хаким Оладжьювон, Хьюстон Рокетс
 Шестой игрок года: Клиффорд Робинсон, Портленд Трэйл Блэйзерс
 Самый прогрессирующий игрок: Махмуд Абдул-Рауф, Денвер Наггетс
 Тренер года: Пэт Райли, Нью-Йорк Никс

 Первая сборная всех звёзд:
 F — Карл Мэлоун, Юта Джаз
 F — Чарльз Баркли, Финикс Санз
 C — Хаким Оладжьювон, Хьюстон Рокетс
 G — Майкл Джордан, Чикаго Буллз
 G — Марк Прайс, Кливленд Кавальерс

 Вторая сборная всех звёзд:
 F — Доминик Уилкинс, Атланта Хоукс
 F — Ларри Джонсон, Шарлотт Хорнетс
 C — Патрик Юинг, Нью-Йорк Никс
 G — Джон Стоктон, Юта Джаз
 G — Джо Думарс, Детройт Пистонс

 Третья сборная всех звёзд:
 F — Скотти Пиппен, Чикаго Буллз
 F — Деррик Коулмэн, Нью-Джерси Нетс
 C — Дэвид Робинсон, Сан-Антонио Спёрс
 G — Тим Хардуей, Голден Стэйт Уорриорз
 G — Дражен Петрович, Нью-Джерси Нетс

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 F — Скотти Пиппен, Чикаго Буллз
 F — Деннис Родман, Детройт Пистонс
 C — Хаким Оладжьювон, Хьюстон Рокетс
 G — Майкл Джордан, Чикаго Буллз
 G — Джо Думарс, Детройт Пистонс

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 F — Хорас Грант, Чикаго Буллз
 F — Ларри Нэнси, Кливленд Кавальерс
 C — Дэвид Робинсон, Сан-Антонио Спёрс
 G — Дэн Марли, Финикс Санз
 G — Джон Старкс, Нью-Йорк Никс

 Первая сборная новичков:
 Шакил О’Нил , Орландо Мэджик
 Кристиан Леттнер, Миннесота Тимбервулвз
 Лафонсо Эллис, Денвер Наггетс
 Алонзо Моурнинг, Шарлотт Хорнетс
 Том Гуглиотта, Вашингтон Буллетс

 Вторая сборная новичков:
 Уолт Уильямс, Сакраменто Кингз
 Кларенс Уитерспун, Филадельфия-76
 Лэтрелл Спрюэлл, Голден Стэйт Уорриорз
 Роберт Орри, Хьюстон Рокетс
 Ричард Думас, Финикс Санз

Ссылки 
 1992-93 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1992/1993